Río Sábalo puede referirse a:

 Río Sábalo, Ecuador.
 Río Sábalo, Cuba.
 Río Sábalo, Nicaragua.
 Río Sábalo, Panamá.
 Río Sábalo, Panamá.